Batrachus est le nom scientifique de plusieurs genres d'animaux différents :
 Batrachus Bloch & Schneider, 1801, synonyme de Batrachoides Lacepède, 1800 (famille des Batrachoididae)
 Batrachus Klein, 1776, synonyme de Lophius Linnaeus, 1758 (famille des Lophiidae
 Batrachus Pomel, 1853 † (nom incertain) (famille des Anura)
 Batrachus Rafinesque, 1814 (nom incertain) (famille des Amphibia)
 Batrachus Schaeffer, 1760 (nom incertain) (famille des Pisces)
 Batrachus Walbaum, 1792, synonyme de Lophius Linnaeus, 1758 (famille des Lophiidae)

Espèces 
D'après WoRMS :
 Batrachus algeriensis Guichenot, 1850, synonyme de Halobatrachus didactylus (Bloch & Schneider, 1801)
 Batrachus apiatus Valenciennes, 1837, synonyme de Batrichthys apiatus (Valenciennes, 1837)
 Batrachus argentinus Berg, 1897, synonyme de Triathalassothia argentina (Berg, 1897)
 Batrachus bispinis Forster, 1801, synonyme de Harpagifer bispinis (Forster, 1801)
 Batrachus borealis Nilsson, 1832, synonyme de Halobatrachus didactylus (Bloch & Schneider, 1801)
 Batrachus budkeri Roux, 1957, synonyme de Perulibatrachus elminensis (Bleeker, 1863)
 Batrachus cirrhosus Klunzinger, 1871, synonyme de Barchatus cirrhosus (Klunzinger, 1871)
 Batrachus congicus Reichenow, 1877, synonyme de Perulibatrachus elminensis (Bleeker, 1863)
 Batrachus conspicillum Cuvier, 1829, synonyme de Halobatrachus didactylus (Bloch & Schneider, 1801)
 Batrachus cryptocentrus Valenciennes, 1837, synonyme de Amphichthys cryptocentrus (Valenciennes, 1837)
 Batrachus didactylus Bloch & Schneider, 1801, synonyme de Halobatrachus didactylus (Bloch & Schneider, 1801)
 Batrachus dussumieri Valenciennes, 1837, synonyme de Colletteichthys dussumieri (Valenciennes, 1837)
 Batrachus elminensis Bleeker, 1863, synonyme de Perulibatrachus elminensis (Bleeker, 1863)
 Batrachus eurypterus (Düben, 1845), synonyme de Lophius piscatorius Linnaeus, 1758
 Batrachus gigas Günther, 1869, synonyme de Epinephelus lanceolatus (Bloch, 1790)
 Batrachus grunniens (Linnaeus, 1758), synonyme de Allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758)
 Batrachus guentheri Bleeker, 1863, synonyme de Halobatrachus didactylus (Bloch & Schneider, 1801)
 Batrachus liberiensis Steindachner, 1867, synonyme de Batrachoides liberiensis (Steindachner, 1867)
 Batrachus margaritatus Richardson, 1844, synonyme de Porichthys margaritatus (Richardson, 1844)
 Batrachus pacifici Günther, 1861, synonyme de Batrachoides pacifici (Günther, 1861)
 Batrachus piscator (Linnaeus, 1758), synonyme de Lophius piscatorius Linnaeus, 1758
 Batrachus piscatorius (Linnaeus, 1758), synonyme de Lophius piscatorius Linnaeus, 1758
 Batrachus planifrons Guichenot, 1850, synonyme de Halobatrachus didactylus (Bloch & Schneider, 1801)
 Batrachus porosissimus Cuvier, 1829, synonyme de Porichthys porosissimus (Cuvier, 1829)
 Batrachus porosus Valenciennes, 1837, synonyme de Aphos porosus (Valenciennes, 1837)
 Batrachus punctatus Agassiz, 1831, synonyme de Halobatrachus didactylus (Bloch & Schneider, 1801)
 Batrachus punctulatus Agassiz, 1831, synonyme de Halobatrachus didactylus (Bloch & Schneider, 1801)
 Batrachus reticulatus Steindachner, 1870, synonyme de Allenbatrachus reticulatus (Steindachner, 1870)
 Batrachus rossignoli Roux, 1957, synonyme de Perulibatrachus rossignoli (Roux, 1957)
 Batrachus rubigenis Swainson, 1839, synonyme de Amphichthys rubigenis Swainson, 1839
 Batrachus surinamensis Bloch & Schneider, 1801, synonyme de Batrachoides surinamensis (Bloch & Schneider, 1801)
 Batrachus tau
 Batrachus tau beta Goode & Bean, 1880, synonyme de Opsanus beta (Goode & Bean, 1880)
 Batrachus tau pardus Goode & Bean, 1880, synonyme de Opsanus pardus (Goode & Bean, 1880)
 Batrachus trigloides Forster, 1801, synonyme de Cottoperca trigloides (Forster, 1801)
 Batrachus trispinosus Günther, 1861, synonyme de Batrachomoeus trispinosus (Günther, 1861)
 Batrachus uranoscopus Guichenot, 1866, synonyme de Thalassophryne maculosa Günther, 1861

Notes et références 

Homonymie de genre en biologie